Командний чемпіонат світу з шахів — змагання шахових національних збірних, яке проводиться ФІДЕ з 1985 року. У ньому беруть участь 10 найсильніших збірних світу, що відбираються за результатами шахових олімпіад та командних континентальних першостей. Турнір проходить за круговою системою.

Під час першого чемпіонату матчі проходили на 6-ти шахівницях, а у наступних — на 4-х шахівницях. Місцем проведення перших чотирьох турнірів було обрано швейцарське місто Люцерн. Надалі змагання проводилися в різних містах. Шість перших чемпіонатів проходили раз на 4 роки. Турнір 2009 року через організаційні труднощі був перенесений на січень 2010 року. Після цього було вирішено перейти на дворічний цикл і проводити змагання в непарні роки.

З 2007 року проводяться жіночі командні чемпіонати світу. Перший такий чемпіонат пройшов у російському місті Єкатеринбурзі з 19 по 30 травня 2007 року.

Чоловіки

Призери

Статистика нагород

Сумарна таблиця виступів за 1985—2019 рр. (класичні шахи)

Індивідуальні показники шахістів (класичні шахи)
У таблиці наведені індивідуальні показники шахістів, які за час виступів на командних чемпіонатах світу набрали 15 та більше очок.

Жінки

Призери

Статистика нагород

Сумарна таблиця виступів за 2007—2019 рр.

Індивідуальні показники шахісток
У таблиці наведені індивідуальні показники шахісток, які за час виступів на командних чемпіонатах світу набрали 15 та більше очок.

Примітки

Посилання 

 Командний чемпіонат світу із шахів на olimpbase.org 

Командний чемпіонат світу із шахів